W – dwudziesta trzecia litera alfabetu łacińskiego, dwudziesta ósma litera alfabetu polskiego.

W 
 oznaczenie pracy w fizyce
 wat – jednostka mocy
 zachód (z angielskiego west) – jedna ze stron świata, oznaczenie długości geograficznej zachodniej
 wolfram – symbol chemiczny pierwiastka
 W – Dwa światy – południowokoreański serial telewizyjny
 W Hotels – amerykańska sieć hotelowa
 bozon W – cząstka elementarna
 funkcja W Lamberta
 W. – wołacz

w 
 w (dosłownie wykluczenie) – w sporcie żużlowym zapis w programach meczowych określający wykluczenie zawodnika z powtórki biegu, który został przerwany z jego powodu
 w – polecenie uniksowe

Zobacz też 
 Park Narodowy W – obszar przyrody chronionej w Burkinie Faso
 skrót jednoliterowy